Shooting Star est le  single split de Mami Kawada avec KOTOKO sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon, et reste classé 6 semaines.

Shooting Star a été utilisé comme thème d'ouverture et Sora no Mori de comme thème de fin pour l'anime Onegai teacher.

Liste des titres 
Arrangements par Kazuya Takase.

Lien externe 
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2002